Tranemo (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Tranemo (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.